Хинган може да се отнася за:
 Голям Хинган, планина в Китай и Монголия;
 Малък Хинган, планина в Китай и Русия;
 Хинган (река), река в Русия;
 Хинган (аймак), аймак във Вътрешна Монголия.